

Codici 
 MJD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mohenjo Daro (Pakistan)

Metrologia 
 MJD – giorno giuliano modificato